Павловский сельский округ — название ряда административно-территориальных (терририальных) единиц и/или муниципальных образований в Казахстане и России.

Казахстан

Костанайская область 
 Павловский сельский округ — в составе Карасуского района.
 Павловский сельский округ — в составе района Беимбета Майлина.

Павлодарская область 
 Павловский сельский округ — в составе Успенского района.

Россия

Брянская область 
 Павловский сельский административный округ — в составе Унечского района.

Владимирская область 
 Павловский сельский округ — в составе Ковровского района (упразднён).
 Павловский сельский округ — в составе Кольчугинского района (упразднён).
 Павловский сельский округ — в составе Суздальского района (упразднён).

Рязанская область 
 Павловский сельский округ — в составе Милославского района.
 Павловский сельский округ — в составе Новодеревенского района (до 2006 года).

Смоленская область 
 Павловский сельский округ — в составе Краснинского района (упразднён).
 Павловский сельский округ — в составе Тёмкинского района (упразднён).

См. также